La tercera temporada de la versión italiana de The Voice of Italy comenzó a emitirse el 25 de febrero de 2015 por Rai 2 y finalizará el 31 de mayo de 2015. El programa es conducido por Federico Russo y Valentina Correani, por otro lado están los jueces Noemi, Piero Pelù, J-Ax, Roby Facchinetti y Francesco Facchinetti.

Producción

Spot 
Entre diciembre de 2014 y enero de 2015 se transmiten los primeros anuncios de la nueva edición del programa, donde se puede ver el estudio de la voz con un micrófono en el centro del escenario y se puede escuchar la canción No One de Alicia Keys, cantada por la Hermana Cristina Scuccia, ganadora de la segunda edición, durante su audición a ciegas del año anterior.

Una semana antes del inicio de la tercera edición, 18 de febrero de 2015, se emite en Rai 2 La Historia de The Voice of Italy, donde se reproducen los mejores momentos de las dos primeras ediciones del programa.

Jurado 

Los entrenadores que continúan en esta tercera edición son: Piero Pelù, J-Ax y Noemi. El lugar de Raffaella Carrà es reemplazado por el dúo Facchinetti, compuesta por Roby Facchinetti y su hijo Francesco Facchinetti.

Vuelve como presentador en esta edición, Federico Russo y Valentina Correani como co-presentadora en los backstage.

Equipos 
  Equipo de Noemi
  Equipo de Piero Pelù
  Equipo de J-Ax
  Equipo de Roby y Francesco

Referencias

Etapas 
Para este concurso de canto se manejan tres importantes etapas con las cuales se busca y formando y puliendo la que será la mejor voz del país.

Simbología
  – Preparador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ"
  – Artista eliminado porque ningún preparador pulsó el botón "QUIERO TU VOZ"
  – Artista es elegido para unirse al equipo de este preparador
  – Artista elige al equipo de este preparador

Etapa 1: Audiciones a ciegas

Programa 1 
El primer programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 25 de febrero de 2015.

 En orden de actuación

Programa 2 
El segundo programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 4 de marzo de 2015.

Programa 3 
El tercer programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 11 de marzo de 2015.

Programa 4 
El cuarto programa de audiciones a ciegas será estrenado y emitido el 18 de marzo de 2015.

Programa 5 
El cuarto programa de audiciones a ciegas será estrenado y emitido el 25 de marzo de 2015.

Etapa 2: Las batallas 
Durante Las batallas, cada entrenador es apoyado por una estrella invitada, que ayudará a los competidores del equipo en el que está asociado en la preparación de los retos. Los cuatro entrenadores especiales son: Malika Ayane para Roby y Francesco Facchinetti, Arisa para Noemi, Edoardo Bennato para Piero Pelù y Enrico Ruggeri para J-Ax.

  Vencedor de la batalla.
  Artista eliminado.
  El entrenador presiona el botón ROBAR
  El artista es elegido para formar parte del equipo de este entrenador.
  El artista elige ser parte del equipo de este entrenador.

Programa 6 
El sexto programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 1 de abril de 2015.

Programa 7 
El séptimo programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 8 de abril de 2015.

Etapa 3: Knockouts 
  Vencedor de la batalla.
  Artista eliminado.

Programa 8 
El octavo programa, esta vez de Knockouts fue estrenado y emitido el 15 de abril de 2015.

Programa 9 
El noveno programa, esta vez de Knockouts fue estrenado y emitido el 22 de abril de 2015.

Etapa 4: Shows en vivo 

  Concursante salvado por votación del público.
  Concursante salvado por el entrenador.
  Concursante eliminado.

Programa 10 
El décimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 29 de abril de 2015. En el programa 10 compiten 5 participantes de un mismo equipo, tres de los cuales son salvados por votación del público y uno por el propio entrenador.

Programa 11 
El undécimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 6 de mayo de 2015. En el programa 11 compiten 4 participantes de un mismo equipo, dos de los cuales son salvados por votación del público y uno por el propio entrenador.

Programa 12 
El duodécimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 13 de mayo de 2015. En el programa 12 compiten 3 participantes de un mismo equipo, uno del cual es salvado por votación del público y uno por el propio entrenador.

Semifinal 
La semifinal fue transmitido el 20 de mayo de 2015. Dos participantes de cada equipo competirán y el que obtenga la mayor puntuación sumando los porcentajes de votación del público y entrenadores pasara a la siguiente fase.

 – Ganador.
 – Eliminado.

Final 
El final se emitió el 27 de mayo de 2015.

Primera fase 
En la primera fase los participantes tienen que realizar 3 actuaciones; la primera es cantar una canción a elección libre, la segunda es cantar una canción con su entrenador y la última es cantar una canción que haya sido interpretada en la etapa de Shows en vivo. El participante con menos votos del público ocupara el cuarto lugar.

  – Participante que pasa a la siguiente fase.
  – Cuarto lugar.

Segunda fase 
En la segunda fase los participantes tienen que cantar una canción que hayan interpretado en las audiciones ciegas.

  – Participante que pasa a la siguiente fase.
  – tercer lugar.

Tercera fase 
En la tercera fase los participantes tienen que cantar una canción que hayan interpretado en los Shows en vivo.

  – Ganador/a.
  – sub-campeón.

Estadísticas semanales 

  Equipo de Roby y Francesco
  Equipo de Noemi
  Equipo de Piero Pelù
  Equipo de J-Ax
  – La voz (ganador).
  – Segundo finalista.
  – Tercer finalista.
  – Cuarto finalista.
  – El artista gana en las audiciones a ciegas y continúa en el programa.
  – Artista no es elegido por ningún preparador para formar parte de su equipo, por lo tanto es eliminado.
  – El artista no participa en este programa.
  – El artista pierde su batalla pero es «robado» por un preparador y continúa en el programa.
  – El artista no participa en este programa porque ha sido eliminado.

  – Artista que participa en las Batallas, continúa en el programa.
  – Artista que participa en las Batallas, queda eliminado.
  – El artista gana su knockout y pasa a las galas en directo.
  – El artista pierde su knockout y queda eliminado.
  – El artista es salvado en los shows en vivo gracias al voto del público.
  – El artista ha sido expulsado en los shows en vivo.
  – El artista es salvado en los shows en vivo (semifinal) por votación del público y se convierte en finalista.

Audiencias

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial del programa
 Facebook oficial.
 Twitter oficial.
 Instagram oficial.

The Voice of Italy
Programas de televisión iniciados en 2015
Programas de televisión de Italia
Programas de televisión en italiano